Achsensprung steht für:
 Achsensprung (Eisenbahn)
 Achsensprung (Film)